Der Begriff Camlachie bezeichnet:

 Camlachie (Kanada), ein Stadtteil von Plympton–Wyoming, Ontario, Kanada
 Camlachie (Schottland), ein Stadtteil von Glasgow, Schottland
 Camlachie (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Glasgow, Schottland